Земсков, Михаил:

 Земсков, Михаил Васильевич (1908—1998) — советский микробиолог, педагог, общественный деятель, популяризатор научных знаний.
 Земсков, Михаил Михайлович  (род. 1994) — российский футболист.
 Земсков, Михаил Яковлевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.